Мерефа — топоним в Харьковской области Украины.

 Мерефа — город районного значения в Харьковском районе.
 Мерефа — железнодорожная станция Южной железной дороги, расположена в одноимённом городе.
 Мерефа — река, приток Мжи.